Schahr steht für:
 Ernst Schahr, Pseudonym des Malers Gustav Sack (1885–1916), deutscher Lyriker und Dramatiker
 Schahr 'Alhan (um 350 v. Chr.) König von Hadramaut
Schahr (persisch: Stadt) ist Namensbestandteil von:
 Schahr-e Kord, Stadt im Iran
 Qaem-Schahr, Stadt im Iran 
 Schahr-e Qumis (Hekatompylos), parthische Hauptstadt
 Schahr-e Rey, Ort in Persien
 Schahr-e Suchte, archäologischer Fundort im Iran
 Jetti-Schahr, Reich in Asien

Siehe auch:
 Schar
 Schaar
 Char
 Schahar
 Eran (Begriff)